Le Sonnet 97 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : HOw like a Winter hath my abſence beene
From thee,the pleaſure of the fleeting yeare?
What freezings haue I felt,what darke daies ſeene?
What old Decembers bareneſſe euery where?
And yet this time remou'd was ſommers time,
The teeming Autumne big with ritch increaſe,
Bearing the wanton burthen of the prime,
Like widdowed wombes after their Lords deceaſe:
Yet this aboundant iſſue ſeem'd to me,
But hope of Orphans,and vn-fathered fruite,
For Sommer and his pleaſures waite on thee,
And thou away,the very birds are mute.
   Or if they ſing,tis with ſo dull a cheere,
   That leaues looke pale,dreading the Winters neere.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

097